Силуэ́т:
 Силуэт — одноцветное контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета, смутные очертания чего-либо в темноте, вдали, в тумане, видимые без деталей.
 Силуэт — вид и приём прикладной графической техники.
 Силуэт, Этьен де (1709—1767) — французский министр, известный скупостью, на которого была сделана «скупая» карикатура в виде одного только теневого профиля. Распространённое слово «силуэт» образовалось от его фамилии после этого события.
 Силуэт () — один из островов Сейшельского архипелага.
 «Силуэт-электро» и «Силуэт-автомат» — советские фотоаппараты производства БелОМО.
 Силуэт — советский сорт озимого ячменя (создан в 1988 году).

Примечания